Psi och PSI har flera betydelser:

 Ψ, ψ, bokstav i det grekiska alfabetet, se psi.
 Ѱ, ѱ, bokstav i det kyrilliska alfabetet, se psi (kyrilliska). 
 Paul Scherrer Institut, forskningsinstitut  inom bland annat kärnfysik utanför Zürich 
 Pound force per square inch, tryckenhet
 Public Sector Information, (information från den offentliga sektorn) – ett begrepp för offentliga data inom EU som regleras av det s.k. PSI-direktivet.
 Parapsykologiska förmågor och fenomen, se psi
 Psykologistudenternas intresseförening vid Uppsala universitet
 Datorprogrammet psi, program för att utbyta direktmeddelanden
 Proliferation Security Initiative, överenskommelse om icke-spridning av massförstörelsevapen
 Partito Socialista Italiano, var ett socialdemokratiskt politiskt parti i Italien
 Internationell facklig organisation för offentliga tjänster, engelsk förkortning PSI